

Cinema 
 007 - Vendetta privata (Licence to Kill) – film del 1989 diretto da John Glen

Letteratura 
 Vendetta privata (License to Kill) – romanzo di John Edmund Gardner del 1989, trasposizione letteraria del film 007 – Vendetta privata
 Vendetta privata (Edge of Danger) – romanzo di Jack Higgins del 2001

Musica 
 Vendetta privata – album di Metal Carter del 2008

Televisione 
 Vendetta privata (Complicité de viol) – episodio della ottava stagione de Il comandante Florent
 Vendetta privata (Doppelter Albtraum) – episodio della quinta stagione di Squadra Speciale Cobra 11
 Vendetta privata (Undercover) – episodio della sesta stagione di Walker Texas Ranger